Carnia är ett släkte av svampar. Carnia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar